Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди женщин 1982 года (Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 1982 года) прошёл в г. Москва, СССР. В матче участвовали представительницы советской шашечной школы:
 чемпионка мира 1981 года Ольга Левина (тренер: Зиновий Цирик)
 претендент, экс-чемпионка 1980 года Елена Альтшуль (секунданты и тренеры: А.Могилянский, Ирина Пашкевич, Михаил Кац).

Матч состоял из 12 партий. Досрочно, за два тура, и с итоговым счетом 14:10 победила 18-летняя минская шашистка и стала двукратной чемпионкой мира.

Таблица

Литература 
ж. Шашки, 1982, № 10, С.2 (обложка)

Владимир Вигман. Королевские заботы //ж. Шашки, 1982, № 11, С.1-4

Михаил Кац (интервью): Игровое преимущество у Левиной/беседовал В. Витолс//ж. Шашки, 1982, № 11, С.4-5

Ссылки 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1982
Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве
Спорт в России в 1982 году
Чемпионаты мира в СССР
1982 год в шашках
1982 год в Москве